China Standard Time o Tempo di Pechino è la zona di tempo rispettata in Cina.
È 8 ore avanti rispetto all'UTC (UTC+8).

Alcune regioni dell'Asia orientale, inclusa la Grande Cina usano questa zona come il Chungyuan Standard Time, il Philippine Standard Time ed il Singapore Standard Time.

Voci correlate 
UTC+8

Fusi orari
Cina